Dit is de wereldranglijst van mei 1999 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 mei 1999.

Mannen 05